Etusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Etusaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (38 ha)
2. Etusaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,33, long 27,98), 
3. Kytösaari och Etusaari,  (41 ha)
4. Etusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
5. Etusaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (2 ha)
6. Etusaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (19 ha)
7. Etusaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
8. Etusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (1 ha)
9. Etusaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
10. Etusaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,89, long 27,49),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar